Gorm den Gamle kan hentyde til flere personer:
 Gorm den Gamle – var den første danske konge i kongerækken.
 Gorm den Gamle (Æthelstan) – er en dansk konge i øst England, som også blev kaldt Gorm den Barnløse.
 Gorm den Engelske – en dansk sagnkonge.